Spitzenwinkel bezeichnet:

 bei Spiralbohrern ein Merkmal der Schneidengeometrie
 Spitzenwinkel (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich